Уистити — примат из семейства игрунковых.
 «Уистити» — уголовное название инструмента для открывания сувальдных замков, запертых изнутри ключом.